Quai de la Rapée – strada del XII arrondissement di Parigi
 Quai de la Rapée – stazione della metropolitana di Parigi